Laelaps (en grec ancien ) est un chien divin de la mythologie grecque. Par analogie, son nom peut désigner :
 Laelaps, genre d'acariens de la famille des Laelapidae ;
 Dryptosaurus, genre éteint de tyrannosaures primitifs, initialement baptisé Laelaps.